Sankt Anton am Arlberg
Sankt Anton im Montafon
Sankt Anton an der Jeßnitz
Sankt Anton (Zuid-Tirol)